Syntese betyder sammenføjning af flere elementer til en enhed, og har flere betydninger:

 Syntese (kemi) – den proces, som fører frem til dannelsen af en kemisk forbindelse
 Biosyntese – den mere specialiserede syntese af biomolekyler
 Organisk syntese – en meget vigtig proces indenfor den kemiske industri, herunder medicinalvirksomheder
 Syntesebiologi
 Syntese A/S - en dansk medicinalvirksomhed
 Frekvenssyntese - syntese som laver et rent elektrisk signal med en selvvalgt frekvens.
Syntese (kognition) – den proces i den autonome bevidsthedsdannelse, hvor indoptagne informationer klassificeres og kobles som tematiske overopdelinger - eller som produktet af en tilsvarende villet proces, f.eks. som summen af en research i videnskab eller kunst.
Syntese (dialektik) – den proces, hvormed man sammensætter brudstykker af viden og derved kommer frem til en ny erkendelse – eller om resultatet af samme proces.
 En sum og enhed af tese og antitese – et skema der findes hos Hegel og Marx
 Kunst- og kulturgruppen Syntese – kunstgruppe stiftet af Steen Krarup Jensen, Flemming Vincent og Per Johan Svendsen.

Se også:
 Almagest – Megale Syntaxé, "den Store Sammenføjning".
 Syntetisk –